Сборная Дании по футболу () — национальная сборная Дании, представляющая страну на международных соревнованиях по футболу. Датский футбольный союз создан 18 мая 1889 года и был одной из организаций, основавших ФИФА в 1904 году. Первый официальный международный матч сборная Дании провела 19 октября 1908 года против Франции. В 1908 году команда впервые участвовала на Олимпийском футбольном турнире и завоевала серебряные медали. До 1972 года сборная приняла участие в шести турнирах Олимпиады.

В октябре 1956 года сборная впервые приняла участие в отборочном турнире чемпионата мира 1958 года. В общей сложности команда шесть раз преодолевала отборочный турнир и выходила в финальную часть чемпионата мира. Наивысшего достижения на чемпионатах мира сборная Данила достигла на турнире 1998 года, дойдя до четвертьфинала.

В сентябре 1959 года сборная впервые приняла участие в отборочном турнире чемпионата Европы 1960 года, но не прошла квалификацию. В общей сложности команда девять раз преодолевала отборочный турнир и выходила в финальную часть чемпионата Европы. Самым крупным достижением сборной является победа на чемпионате Европы 1992 года.

Нападающие Поуль Нильсен и Йон-Даль Томассон являются лучшими бомбардирами в истории сборной, забив по 52 гола. Вратарь Петер Шмейхель удерживает рекорд по количеству общих выступлений за сборную, сыграв 129 матчей с 1987 по 2001 год.

С 1908 года 843 игроков появлялись в форме сборной Дании. Ниже перечислены 207 футболистов, принявших участие в 18 и более матчах национальной сборной Дании против национальных сборных других стран.

Список игроков 

Условные обозначения:

 Вр — вратарь
 Защ — защитник
 ПЗ — полузащитник
 Нап — нападающий

Примечания

Ссылки 
 Список игроков сборной на сайте dbu.dk 
 Статистика сборной на сайте dbu.dk 

Дания